Scorpion steht für:

 Scorpion Island (St. Lucia), eine Insel vor St. Lucia, Karibik
 Scorpion (CPU), eine Prozessorfamilie

Fahrzeuge:
 Scorpion (Humberstone), ehemalige britische Automobilmarke
 Scorpion, Hubschrauber der RotorWay International
 Scorpion (Innes Lee), ehemalige britische Automobilmarke
 A. Evans Mouldings, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Scorpion
 Mathew KT, ehemaliger indischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Scorpion
 Scorpion Component Cars, ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller
 eine Teleskoplader-Baureihe von Claas, siehe Claas Scorpion
 Scorpion (Busch Gardens Tampa), Achterbahn in Florida
 Scorpion (Roboter), Marsroboterprojekt der Universität Bremen

Schiffe:
 SMS Scorpion (1860), Kanonenboot der Preußischen, später der Kaiserlichen Marine
 Scorpion (Schiff, 1884), Panzerkanonenboot der Kaiserlichen Marine
 USS Scorpion (SSN-589), versunkenes Atom-U-Boot der US Navy
 Kortenaer (Schiff, 1943), als Scorpion in britischem Dienst

Militär:
 Northrop F-89, ein Jagdflugzeug (ab 1948)
 M56 Scorpion, ein Panzer (ab 1953)
 Scorpion (Panzer), britischer Spähpanzer (ab 1972)
 Textron AirLand Scorpion, ein Kampfflugzeug in Entwicklung

Filme und Serien:
 Scorpion – Der Kämpfer, französischer Actionfilm (2007)
 Scorpion (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014–2018)

Siehe auch:
 Le Scorpion
 Scorpio
 Scorpioni
 Scorpions (Begriffsklärung)
 Skorpion (Begriffsklärung)